Il doppio  dello  Southern California Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Raquel Kops-Jones e Abigail Spears erano le detentrici del titolo e sono riuscite a difenderlo superando in finale Chan Hao-ching e Janette Husárová per 6-4, 6-1.

Teste di serie

  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (quarti di finale)
  Liezel Huber /  Nuria Llagostera Vives (quarti di finale)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (campionesse)
<li>  Jelena Janković /  Katarina Srebotnik (semifinale)

Wildcard 

  Daniela Hantuchová /  Martina Hingis (quarti di finale)

  Petra Kvitová /  Tamira Paszek (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Southern California Open 2013
WTA Tour 2013